Il doppio del torneo di tennis Open Prévadiès 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christophe Rochus e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale David Škoch e Jiří Vaněk 6-0, 6-1.

Teste di serie

 Christophe Rochus /  Tom Vanhoudt (Campioni)
 Jean-François Bachelot /  Sébastien de Chaunac (semifinali)

 Josh Goffi /  Markus Hantschk (quarti di finale)
 Diego Hipperdinger /  Timo Nieminen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2004